Weyrauch ist ein deutscher Familienname.

Varianten 
 Weirauch

Namensträger 
 Adam Weyrauch (1826–1902), hessischer Landwirt und Politiker (NLP)
 Armin Weyrauch (* 1964), deutscher Ruderer
 Ernst von Weyrauch (1832–1905), kurhessischer und preußischer Beamter und Politiker, MdR
 Friedrich Weyrauch (1897–1940), deutscher Hygieniker und Hochschullehrer
 Horst Weyrauch (* 1932), deutscher Finanzberater, Beteiligter in der CDU-Spendenaffäre
 Horst-Dieter Weyrauch (* 1936), von 1991 bis 1994 Bürgermeister der Kreisstadt Wernigerode am Harz
 Jakob Johann von Weyrauch (1845–1917), deutscher Mathematiker und Ingenieur
 Jan Weyrauch (* 1968), deutscher Journalist und Programmleiter der hr-Hörfunkwelle YOU FM
 Johannes Weyrauch (1897–1977), deutscher Komponist und Kantor
 Lilli Weyrauch von Weech (auch: Lilli von Weech; 1887–1983), deutsche Bergführerin, Ski-Pionierin, Schriftstellerin und Künstlerin
 Peter Weyrauch (1923–2019), deutscher Architekt
 Robert Weyrauch (1874–1924), deutscher Wasserbau-Ingenieur, Hydrauliker, Hochschullehrer in Stuttgart
 Thomas Weyrauch (* 1954), deutscher Autor
 Walter Otto Weyrauch (1919–2008), deutscher Rechtswissenschaftler
 Wilhelm Weyrauch (1914–2003), Vermessungsingenieur und Kommunalpolitiker in Bensheim
 Wolfgang Weyrauch (1904–1980), deutscher Schriftsteller
 Wolfgang Karl Weyrauch (1907–1970), deutsch-peruanischer Zoologe

Familienname